Le nom de Nate a été utilisé pour trois cyclones tropicaux de l'océan Atlantique :

 l’ouragan Nate de 2005, un ouragan de catégorie 1 qui est toujours resté en mer et n'a fait aucun dégât ;
 l’ouragan Nate de 2011, tempête tropicale ayant frappé la côte est du Mexique ;
 l’ouragan Nate de 2017, provenant de la mer des Caraïbes, il devient ouragan dans le golfe du Mexique.

Tempête tropicale homonyme
Ouragan homonyme